JDF est un sigle qui peut désigner :
 Job Definition Format, dans les industries graphiques, un format de fichier pour la transmission d'information concernant un travail à réaliser ;
 Jura Dolois Football, un club français de football basé à Dole, dans le Jura ;
 Jamaica Defence Force (en français, Force de défense jamaïcaine), la force militaire de la Jamaïque ;
 Journal des finances, un ancien hebdomadaire français spécialisé dans la finance.
 Le Journal des femmes, un site web féminin français, propriété du groupe de presse Figaro